Quercylurus (Керсилурус — „мачка из Керсија”) је изумрли род мачколиких звијери, из изумрле потпородице Dinailurictinae унутар изумрле породице Nimravidae, који је у периоду средњег Олигоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 бивше француске регије Керси (фран. -{Quercy}-),
 и старогрчке ријечи аилоурос (стгрч. -{αἴλουρος}-), која значи мачка.

Назив врсте Quercylurus major у преводу значи „велика мачка из Керсија”.

Опис 
Врста Quercylurus major је по величини достизала димензије данашњег мрког медвједа, те је можда чак била и један од највећи представника породице Nimravidae. У просјеку је тежила 300 до 400 kg, достизале дужину до 3 m и висину у леђима до 1 m. Имала је кратку лобању, дуге очњаке и мишићаве ноге. Врста Quercylurus major се кретала плантиградно.

Понашање и палеоекологија 
Врста Quercylurus major је била предатор који је свој плијен вребали из засједе, слично данашњим мачкама. Такође је могла да се пење на дрвеће и да одатле вреба плијен.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Quercylurus.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Dinailurictinae

Референце

Литература 
 Ginsburg L.: Révision taxonomique des Nimravini (Carnivora Felidae) de l'Oligocène des Phosphorites du Quercy. Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle, 1979, 4e sér. (1), C (1): 35-49, 12 fig. 
 Jordi Agusti and Mauricio Anton: Mammoths, Sabertooths, and Hominids 65 million years of Mammalian Evolution in Europe, Columbia University Press, 2002, pp. 81–83

Спољашње везе 

Nimravidae
Изумрли сисари Европе